Гердъю:

 Гердъю (приток Большого Патока) — река в России, протекает в Республике Коми.
 Гердъю (приток Щугори) — река в России, протекает в Республике Коми.